Alelele ist der Name zweier Gewässer auf Hawaii:
 Alelele (See), ein See auf Hawaii
 Alelele Stream, ein Fluss auf Hawaii